Hajdu Imre
 Hajdu Imre (1801–1873) ügyvéd, földbirtokos, mecénás
 Hajdú Imre (1906–1977) orvos, radiológus
 Hajdu Imre (1941) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Hajdu Imre (1947) író, újságíró, lapszerkesztő, könyvkiadó, Bogács történetének megírója
Hajdú Umre
 Hajdú Imre, más néven Jean Image (1912–1989) rajzfilmrendező, producer
 Hajdú Imre (?), zeneszerző

Jegyzetek